

Форествілл — місто, штат Вісконсин
 Форествілл — селище, штат Мічиган
 Форествілл — селище, штат Вісконсин
 Форествілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Форествілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Форествілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Форествілл — переписна місцевість, штат Огайо
 Форествілл — переписна місцевість в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія